Панкраты — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Панкраты — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Панкраты — деревня в Арбажском районе Кировской области.